Примо́рская губе́рния — административно-территориальная единица Дальневосточной области РСФСР, существовавшая в 1922—1926 годах. Центр — город Владивосток.

Приморская губерния была образована в 1922 году путём преобразования Приморской области. В августе 1923 года к Приморской губернии была присоединена территория упразднённой Приамурской губернии. 14 мая 1925 года в состав области фактически перешёл Северный Сахалин, бывший под японской оккупацией с ноября 1920 года (де-юре относился к Приамурской области, а позже — губернии).

По состоянию на 1 января 1926 года губерния делилась на 5 уездов:
 Владивостокский уезд
 Николаевский-на-Амуре уезд
 Никольск-Уссурийский уезд
 Спасский уезд
 Хабаровский уезд

4 января 1926 года Приморская губерния была упразднена, а её территория вошла в состав Дальневосточного края.

Примечания 

Губернии РСФСР
Дальний Восток России
1920-е годы в Приморском крае